King of the Ring 2008 è stata la diciottesima edizione dell'omonimo torneo di wrestling organizzato dalla WWE.

Il torneo si è svolto durante la puntata di Raw del 21 aprile 2008 al BI-LO Center di Greenville.

Struttura del torneo

Collegamenti esterni 
 

2008
Wrestling nel 2008